Finala Cupei UEFA 2004 s-a jucat în Göteborg, Suedia la data de 19 mai 2004, între Valencia CF din Spania și Olympique de Marseille din Franța. Valencia a câștigat cu 2-0, Vicente și Mista au înscris pentru spanioli.

Detalii

Vezi și
Cupa UEFA 2003-2004

Uefa Cup Final